The Island Def Jam Music Group — группа лейблов звукозаписи, основанная в 1999 году медиахолдингом Universal Music Group при слиянии двух компаний: Island Records и Def Jam Recordings. Island Def Jam — это один из крупнейших лейблов в мире, работает с огромным количеством исполнителей (более четырёхсот). Владельцем группы компаний UMG и, соответственно, Island Def Jam Music Group является французский конгломерат Vivendi SA. 
Также при слиянии в состав компании были включены персонал, список исполнителей и каталог звукозаписей ещё одного лейбла — Mercury Records. Но с 2007 года Mercury Records ведёт самостоятельную деятельность. 
Даже после объединения в группу, Def Jam Recordings и Island Records продолжают раздельную работу с музыкантами. Лейбл является дистрибьютором Lost Highway Records , который тоже входит в состав UMG.

Наиболее знаменитые исполнители, работавшие с лейблами

Примечания

Ссылки 
Islanddefjam.com

См. также 
 Universal Music Group
 Vivendi
 Лейблы звукозаписи, принадлежащие Universal Music Group

Лейблы звукозаписи США
Компании США